Folkbladet kan syfta på:

 Folkbladet (Stockholm) – utgiven i Stockholm 1848-1849
 Folk-bladet : illustrerad månadsskrift för swenska allmogen – utgiven i Malmö 1851
 Folkbladet – en fristående socialdemokratisk dagstidning utgiven i Norrköping 1905–
 Folkbladet : Weckotidning för alla samhällsklasser (1880-1885), Skara 
 Folkbladet : Tidning för Sveriges arbetareklass (1894-1935), Stockholm 
 Folkbladet : Tidning för Sverges arbetande folk (1930-1935), Stockholm 
 Västmanlands Folkblad – en tidigare tidning i Västmanland 1918–1966? 
 Nya Västmanlands Folkblad – en tidigare tidning 2000–2002 
 Folkbladet Jönköping –  en svensk veckotidning i Jönköping 1992-2010
 Svenska Folkbladet (Göteborgs Aftonblad) – en halvveckoupplaga av Göteborgs Aftonblad 1912–1926
 Svenska folkbladet'' (1905-1918), Göteborg
 Svenska folkbladet för folk och kyrka – en dagstidning i Göteborg 1952-1958 
 Folkbladet Västerbotten – en svensk socialdemokratisk dagstidning grundad 1917

Se även

 Folkets Dagblad, Kina
 Folkets Dagblad Politiken (1916-1940 och 1942-1945), Stockholm
 Hallands Folkblad (1910-43)
 Smålands Folkblad
 Värmlands Folkblad